Сукет может означать:

 Сукет — рыбное блюдо, распространённое в Каталонии, Валенсии и на Балеарских островах.
 Сукет — город в индийском штате Раджастхан.
 Сукет — туземное княжество Британской Индии.

Фамилия 
 Сукет, Хорхе — испанский актёр кино, телевидения и театра.